For Barnets Skyld kan henvise til:

 For Barnets Skyld (film fra 1915) - stumfilm fra 1915 instrueret af Vilhelm Glückstadt
 For Barnets Skyld (film fra 1918) - film instrueret af Robert Dinesen.